Антоммарки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1850) — колумбийская поэтесса.
 Антоммарки, Франсуа Карло (1780—1838) — французский врач XIX века.